Лі На була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Серена Вільямс. 

Вікторія Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши Вільямс з рахунком 2–6, 6–2, 7–6(8–6).

Матч Маріон Бартолі в другому колі був останнім в її кар'єрі, поки вона несподівано не оголосила про своє повернення в грудні 2017 року.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 

  '''Моніка Нікулеску

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2013